Plaats in Indonesië
 Sumber Anyar (Jambesari Darus Sholah), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Sumber Anyar (Nguling), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Sumberanyar, doorverwijspagina